Гатлинг () — английская фамилия. Известные носители:

 Гатлинг, Маркиша (род. 1992) — американская баскетболистка.
 Гатлинг, Ричард Джордан (1818—1903) — американский изобретатель, врач.

См. также 
 Картечница Гатлинга